Кубок виклику Азії (жінки) 2017 () — спортивне змагання з хокею із шайбою (Кубок виклику Азії серед жінок), проводиться під егідою Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Турнір відбувався з 7 по 15 березня 2017 року у Бангкокі (Таїланд).

Таблиця та результати

Примітки

Посилання 
 IIHF.com  

2017 у хокеї з шайбою
Азійський Кубок Виклику з хокею із шайбою